La Serie B 1968-1969 è stata la 37ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 29 settembre 1968 e il 22 giugno 1969 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Virginio De Paoli () con 18 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Fu il campionato del ritorno in A della , vincitrice del campionato con 50 punti; al secondo posto si classificò il  con 48 che ottenne la promozione battendo il già retrocesso . A 47 punti il  ipoteca il terzo posto e la promozione in Serie A pareggiando contro un  ormai già al di fuori della zona retrocessione, non insidiato da una  al quarto posto grazie al pareggio ottenuto contro la già promossa Lazio. Sul fondo classifica, oltre al Padova, retrocedono in Serie C  (seconda retrocessione nel giro di 12 mesi) e .

Novità nel Regolamento Organico 
La normativa F.I.G.C. fu variata all'inizio della stagione sportiva 1968-1969 per ridurre le gare di spareggio a carico della Lega o del Comitato Regionale competente.

Fu variato l'articolo 23 del Regolamento Organico che al punto d già stabiliva l'effettuazione di una gara di spareggio in campo neutro fra due squadre con eventuale sorteggio da effettuare con l'arbitro sul campo, mentre il punto e stabiliva l'effettuazione di un girone con gare di spareggio tutte in campo neutro nel caso di tre o più squadre con eventuale sorteggio da effettuare nella sede della Lega competente in caso di ulteriore parità di punti conseguiti nella classifica finale.

All'articolo 23 fu dunque aggiunto il comma f che così fu formulato:

Tutti i pari merito in cui "non si doveva attribuire un titolo sportivo" non sono da regolarsi con la differenza reti generale "perché il regolamento organico non la prevedeva in alcun comma" perciò le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito, così come applicato dal 1942 quando fu tolto il quoziente reti: senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendevano in considerazione e la evidenziavano.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1969-1970.
      Retrocesso in Serie C 1969-1970.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di parità per l'assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Lazio e Brescia partecipano alla Coppa Mitropa 1969-1970

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1968